Maltravers ist der Familienname folgender Personen:

 Eleanor Maltravers, 2. Baroness Maltravers (~1346–1405), englische Adlige
 John Maltravers (1266–1341), englischer Ritter
 John Maltravers, 1. Baron Maltravers (~1290–1364), englischer Adliger und Höfling